IPMA es una sigla que puede designar:
al Instituto Português do Mar e da Atmosfera, organismo responsable de la investigación meteorológica en Portugal;
a la International Project Management Association, asociación internacional para el fomento y certificación de la dirección de proyectos.